Capogrosso ist der Familienname folgender Personen:

 Nicolás Capogrosso (* 1995), argentinischer Beachvolleyballspieler
 Tomas Capogrosso (* 2002), argentinischer Volleyball- und Beachvolleyballspieler